Tourba de Mahmoud II (en ) est une célèbre tombe du sultan Mahmoud II située dans la rue Divan yolu dans le district de Çemberlitaş dans la  municipalité Fatih dans la ville turque Istanbul.

Il y avait aussi un sol destiné à l'enterrement des hommes ottomans supérieurs, et qui contient les tombes du Sultan Mahmoud II,  de sa femme et son fils Sultan Abdülaziz.

Parmi ceux enterrés dans le cimetière

De la famille royale 
 Le sultan Mahmoud II (1839)
 Sultan Abdülaziz (1876)
 Prince héritier Yusuf Ezz Eddin Effendi (1916)
 Sultan Abdülhamid II  (1918)

des hommes supérieurs de l’état  
 Agha Effendi (1885)
 Professeur Naji (1893)
 Khalil Rifat Pacha (1908)
 Hassan Fahmy Bey(1909)
 Said Halim Pacha (1921)
 Ziya Gökalp (1924)

Références 

Architecture ottomane
Istanbul
Cimetière musulman